Spojení písmen R a G může mít různé významy:

RG 
 CV-RG – kód ISO 3166-2 pro Ribeira Grande
 Revoluční gardy
 Rossijskaja gazeta – ruské vládní noviny

Rg 
 roentgenium – chemický prvek

Externí odkazy